Melitz ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Melitz (1898–?), deutsche Schauspielerin 
 Leo Melitz (1855–1927), deutscher Theaterschauspieler, -direktor und Schriftsteller
 Marc Melitz (* 1968), US-amerikanischer Ökonom

Siehe auch:

 Mehlitz